Ала́ма-де-Грана́да () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алама. Занимает площадь 433 км². Население — 6097 человек (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Персоналии 
 Санчес Перье, Эмилио (1855—1907) — испанский живописец.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada
 Situación de Alhama de Granada
 Balneario Alhama de Granada
 Web de Alhama de Granada
 Alhama de Granada — Portal Comarcal
 Romancero Español: Romance de la pérdida de Alhama
 Pequeña información adicional

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады